La rue Bleue peut faire référence aux sens suivants.

Rues 
 Rue Bleue, Paris
 A reçu le nom de rue Bleue sur le désir de ses habitants. L’arrêt du Conseil du Roi du  décide : « La rue d’Enfer s’appellera désormais rue Bleue ; nom qui se retiendra plus facilement que tout autre, attendu que, dans le même quartier, il y en a une qui porte le nom de rue Verte ».
 Rue Bleue, Orléans
 Rue Bleue, Marseille : actuellement la rue Clovis Hugues dans le 3ème arrondissement, quartier de la Belle de Mai. Cette rue jouxtait l'ancienne Manufacture des Tabacs de Marseille, et elle était ainsi dénommée en raison sans doute du vêtement de travail bleu que portaient les cigarettières.

Œuvres

Films 
 Rue Bleue, court-métrage de Chad Chenouga (1999)
 17, rue Bleue, film français de Chad Chenouga (2001)

Romans 
  Double crime dans la rue bleue (2005), roman de la série « Les nouveaux mystères de Marseille », par Jean Contrucci

Annexes 
 Rue Blanche à Paris
 Rue Jaune
 Rue Noire
 Rue Rouge

Articles connexes 
 Usage des majuscules en français lorsque le spécifique est un adjectif#rue

Références 

Bleue Rue